Melsheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Melsheimer (1897–1960), deutscher Jurist
 Fritz Melsheimer (1887–1967), deutscher Weingutsbesitzer
 Fritz Horst Melsheimer (* 1950), deutscher Manager
 Gretl Melsheimer (* 1938), hessische Politikerin (SPD)
 Johann Adam Melsheimer (1683–1757), deutscher Förster